Polska Klasyfikacja Działalności
 wielotorbielowatość nerek
 Przeworska Kolej Dojazdowa
 Piotrkowska Kolej Dojazdowa